Barile bezeichnet:

 Barile, Stadt in Italien
 Barile, eine Münzeinheit des Schweren Groschens

Barile ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Barile (* 1966), italienischer Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller, siehe Fabius (Sänger)
 Joe Barile (* 1959), US-amerikanischer Rodler